Altaria – fundacja kościelna
 Altaria – fińska grupa power metalowa
 Altaria – Pokémon
 Altaria – nazwa handlowa pociągów dalekobieżnych w Hiszpanii